Эрак:

 Эрак — город, является административным центром Центрального остана Ирана.
 Эрак — одна из 10 областей (шахрестанов) иранской провинции Меркези.
 Эрак, Илья Осипович (1862—1934) — русский инженер и архитектор.